Рейс 702 может иметь следующие значения:
 Рейс 702 Air Manila
 Рейс 702P Air Algérie
 Рейс 702 Ethiopian Airlines